Pontus (gebied), een gebied in Klein-Azië aan de Zwarte Zeekust
 Koninkrijk Pontus, Perzisch koninkrijk aan de Zwarte Zee
 Pontus (mythologie), een godheid uit de Griekse mythologie
 Pontus (Tom Claassen), een beeld van Tom Claassen op het Hoofddorpplein, Amsterdam